SR 50 ist die Bezeichnung folgender Motorrollermodelle:
 Aprilia SR 50
 Hercules SR 50
 Simson SR50

SR-50 steht für:
 SR-50, wissenschaftlicher Taschenrechner von Texas Instruments